Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2008 var en ishockeyturnering för herrlandslag med spelare födda 1988 eller senare. Turneringen, som spelades 26 december 2007-5 januari 2008, var uppdelad i fyra olika divisioner, där laget som vann toppdivisionen blev juniorvärldsmästare 2008. Med JVM i ishockey avses oftast enbart toppdivisionen. Kanada vann.

Toppdivisionen
Toppdivisionen avgjordes i Pardubice och Liberec, Tjeckien, mellan den 26 december 2007 och 5 januari 2008.

Resultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång 

Notera: Resultaten från matcherna  3–4  och  1–3  flyttas med från det inledande gruppspelet 

Alla tider är lokala (CET/UTC +1)

  och  degraderas till division I inför JVM 2009.

Slutspel

Finalomgång

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Skytteligan

Målvaktsligan 
(minimum 40% av lagets totala speltid)

Turnerings utmärkelser 

MVP
 Steve Mason

All-star lag

Målvakt: Steve Mason
Backar: Drew Doughty,  Victor Hedman
Forwards: Viktor Tichonov,  James van Riemsdyk,  Patrik Berglund

IIHF val av bästa spelare

Målvakt: Steve Mason
Back: Drew Doughty
Forward: Viktor Tichonov

Slutställning

Division I 
Grupp A spelades i Bad Tölz, Tyskland mellan 9 och 18 december 2007 och Grupp B spelades i Riga, Lettland mellan 9 och 18 december 2007. Tyskland (Grupp A) och Lettland (Grupp B) spelar i A-divisionen vid Junior-VM 2009, medan Litauen och Storbritannien spelar i Division II.

Grupp A

Grupp B

Referenser

Noter

2007 i Lettland
2007 i Tjeckien
2007 i Tyskland
2008 i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Lettland
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
2008
Ishockeysäsongen 2007/2008
Sportevenemang i Bayern
Sportevenemang i Riga
Riga under 2000-talet
Bayern under 2000-talet